Melito puede referirse a:

 Melito Irpino,  municipios  de la provincia de Avellino, en la región de Campania, Italia.
 Melito di Napoli, municipio italiano localizado en la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania, Italia.
 Melito di Porto Salvo, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria, Italia.